«Цунами 3D» () — австралийско-сингапурский фильм-катастрофа режиссёра Кимбла Рендалла. Мировая премьера фильма состоялась 1 сентября 2012 года на Венецианском кинофестивале. В кинотеатрах Австралии премьера состоялась 20 сентября 2012 года, Сингапура — 29 ноября.

Сюжет 
Действие фильма происходит в маленьком городе Австралии, располагающемся у побережья океана. По городу ходит маньяк, и в последний раз он скрылся в супермаркете. Но это ещё не самое ужасное… Город затопило огромное цунами, отчего покупатели остаются запертыми внутри супермаркета вместе с вооружённым маньяком и с белыми акулами, которые в процессе затопления приплыли в поисках добычи.

В ролях 
 Завьер Сэмюел — Джош
 Фиби Тонкин — Джейми
 Ричард Бранкатисано — Рори
 Алекс Расселл — Райан
 Дэмиен Гарви — Колинз
 Джулиан Макмэхон — Дойл
 Мартин Сакс — Тодд
 Линкольн Льюис — Кайл 
 Ци Юу — Стивен
 Дэниэл Уилли — Кирби
 Шарни Винсон — Тина
 Кариба Хейн — Хизер
 Элис Паркинсон — Наоми
 Рианнон Даниэль Петтетт — Джули

Критика 
На сайте Rotten Tomatoes фильм имеет рейтинг 47 % на основе 32 рецензий со средним баллом 4,6 из 10.

Продолжение 
Производство сиквела под названием «Deep Water», в котором сюжет должен был быть сосредоточен на самолете, который по пути из Китая в Австралию разбивается в Тихом океане, было отменено в марте 2014 года из-за сходства с исчезновением рейса 370 авиакомпании Malaysia Airlines.

Примечания

Ссылки 

 
 
 

Фильмы ужасов Австралии
Фильмы Австралии в 3D
Фильмы ужасов о животных
Фильмы ужасов 2012 года
Фильмы 2012 года в 3D
Фильмы на английском языке
Фильмы об акулах
Фильмы Австралии 2012 года